Adios ou Adiós peut faire référence à :
 Adiós, commune espagnole ;
 Adios, roman de Kléber Haedens (1974) ;
 Adios (The Lash), film de Frank Lloyd sorti en 1930 ;
 Adiós, film de Paco Cabezas sorti en 2019 ;
 Adios, mini-série française de André Michel diffusée en 1976.

Voir aussi 
 Adiós gringo, film italien de Giorgio Stegani sorti en 1965

Homonymie de titre